Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
 d'infanterie

États confédérés d'Amérique 

 23rd Virginia Infantry - vingt-troisième régiment d'infanterie des volontaires de Virginie

France 
  d'artillerie
 de chasseurs à cheval
 de dragons
 du génie
 d'infanterie (ex- d'infanterie de ligne)
 d'infanterie territoriale
 d'infanterie coloniale (puis  d'infanterie de marine)
 de tirailleurs algériens
 d'infanterie légère
 de marche : voir  d'infanterie
 de spahis marocains : voir  de spahis marocains
 de tirailleurs algériens
 de zouaves

Royaume de Prusse 
 d'infanterie vieux-prussien
  de dragons de la Garde

Homonymie d'unités militaires